Donaubund steht für
Wiener Ruder Club Donaubund, österreichischer Ruderverein 
Donaubund für Österreich, Vorgänger des Institut für den Donauraum und Mitteleuropa